Offenstein ist der Name von:

 Christophe Offenstein (* 1962), französischer Kameramann und Regisseur
 François-Joseph d’Offenstein (1760–1837), französischer General der Koalitionskriege
 Wilhelm Offenstein (1889–1964), deutscher Theologe und Politiker